Буша́ (, ) — село в Ямпольском районе Винницкой области Украины. Расположено возле слияния рек Мурафа и Бушанка.
Население — 847 человек.

История 

Наиболее ранние из обнаруженных поселений на территории Буши датируются поздним палеолитом (15—40 тыс. лет назад).

Также на территории Буши обнаружены орудия трипольской культуры и керамика черняховской культуры.

В XII—XIII веках Буша входит в состав Галицко-Волынского княжества, позже — в состав Великого княжества Литовского.

Во второй половине XVI века по приказу хозяина местных земель — гетмана Яна Замойского и его сына Томаша было начато строительство замка. Замок располагался на мысу, образованном реками Мурафа и Бушанка. В соответствии со старинным описанием в замке насчитывалось 6 башен, соединенных между собой подземными ходами. Каждая из башен имела свой отдельный пороховой погреб.

В 1580 г. Буша входит в состав Речи Посполитой. В этот период Буша часто подвергается татарским набегам, поскольку являлась пограничным городом.

В начале XVII века Буша получает статус города, население в этот период составляло около 2 тыс. человек.

В 1617 гетман Станислав Жолкевский подписал в Буше мирный договор с турецким полководцем Искандер-пашей, приостановив тем самым на несколько лет польско-турецкую войну.

В 1648 году Богдан Хмельницкий занимает оставленный поляками город, и он входит в состав территорий Брацлавского казацкого полка. Население города в этот период оценивается историками в 12—16 тыс. жителей.

В 1654 году Буша была осаждена польскими войсками, в результате осады город был взят, но защитники крепости взорвали замковые пороховые погреба, и погибли вместе с частью нападавших. Зная о том, что ждёт пленённых поляками женщин, жена убитого сотника Завитного, чтобы не достаться врагу, села на бочку с порохом и взорвала себя. По её примеру другие женщины сперва бросали в огонь или в колодцы своих детей, а затем и сами кидались за ними. Около семидесяти женщин укрылось в пещере, заросшей терновником. Поляки нашли их и уговаривали сдаться, но они отвечали выстрелами. Тогда к пещере направили воду соседнего ручья и все они утонули, не желая достаться на поругание полякам.

До наших дней сохранилась лишь одна из башен крепости, позже переделанная в колокольню.

В наши дни Буша является одним из центров зелёного и этнографического туризма в Винницкой области, Подолье и Украине.

Религия 
В селе действует храм святителя Феодосия Черниговского Ямпольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Достопримечательности 

 Одна из шести крепостных башен (восстановленная), сохранившаяся после погрома 1654 г., с экспозицией внутри
 Городская ратуша XVI ст. (расположенная на территории частной усадьбы)
 Дохристианский скальный храм VIII—IX ст. н. э. с уникальными художественными барельефами
 Старое козацкое кладбище XVII—XIX ст.
 Каньон с пещерами Гайдамацкий яр
 Археологический музей Трипольской культуры
 Этнографический музей на базе сельской усадьбы конца XIX в. (2004)
 Художественный музей (современное искусство)
 Расставленные по всему селу и за его пределами каменные скульптуры из песчаника

Одно из самых популярных мест у туристов — Гайдамацкий яр. Это каньон, образованный ледником, по дну которого протекает речка Бушанка. Стены каньона сложены из огромных глыб камня-песчаника, в котором есть немало расщелин и пещер. По историческим сведениям, в яру пряталось население Буши во время вторжения иноземных захватчиков. Также в нём укрывались гайдамаки, предпринимавшие вылазки против местной знати, польских, татарских и турецких войск.

Не менее интересным для туристов также является языческий барельеф в Скальном храме, на котором изображена женщина в молитвенной позе, дерево без листьев, петух, олень и загадочный квадрат сверху. Считается, что камень этот обладает мистической силой, за что пользуется популярностью у экстрасенсов, прорицателей, язычников и шаманов.

Государственный историко-культурный заповедник «Буша» 
Государственный историко-культурный заповедник «Буша» в селе Буша Ямпольского района Винницкой области создан по инициативе местных органов власти согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13.08.2000 г. № 1275 о «Государственном историко-культурном заповеднике „Буша“ в Винницкой области» и распоряжению областной государственной администрации от 12.10.2000 г. о «Государственном историко-культурном заповеднике „Буша“ Ямпольского р-на Винницкой области».

Создан историко-культурный заповедник с целью сохранения памяток архитектуры, археологии и истории. Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. № 1761 комплекс памяток историко-культурного заповедника «Буша» был признан памяткой национального значения.

Все памятки комплекса «Буша» объединены общей территорией. Это 8 объектов:
 4 памятника археологии от ІІІ тыс. до н. э. до XII ст. н. е. (в том числе Геологический памятник природно-заповедного фонда «Гайдамацкий яр»)
 остатки крепости и подземных ходов XVI—XVII ст.
 городская ратуша XVI ст. (расположенная на территории частной усадьбы)
 дохристианский и христианский скальный храм V—XVI ст. н. э. с уникальными художественными барельефами
 кладбище XVIII—XIX ст.

На территории заповедника также расположен парк исторической скульптуры, где ежегодно проводятся международные пленэры скульпторов-каменотесов, и три музея: археологии, этнографии, обороны Буши.

Адрес заповедника: Государственный историко-культурный заповедник «Буша», с. Буша, Ямпольский район, Винницкая область, Украина.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 История, фотографии и достопримечательности Буши .

Населённые пункты Ямпольского района (Винницкая область)
Историко-культурные заповедники Украины